Fließer steht für:

 Josephus Calasanz Fließer (1896–1960), römisch-katholischer Bischof der Diözese Linz
 Fließer (Gemeinde Preding), Ortsteil von Preding, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark